Талгат Рашитович Кусяпов (; 14 февраля 1999, Актау, Мангистауская область, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник клуба «Каспий».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2017 году в составе клуба «Астана». 22 октября 2017 года в матче против шымкентского «Ордабасы» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

В начале 2019 года на правах годичной аренды перешёл в «Каспий».

Карьера в сборной 
11 сентября 2018 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Словении (1:2).

Достижения 
 «Окжетпес»
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2018
 «Каспий»
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана: 2019

Клубная статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Каспий» Актау